Slovo raw nebo RAW může znamenat:
 raw food – syrové jídlo

 v technice
 Raw (grafika) – surová data ze snímače digitálního fotoaparátu, která nebyla po přečtení z obrazového senzoru zpracována
 Raw (audio) – zvuk navzorkován do PCM formátu
 raw přístup – přístup mimo standardní API, například přímý přístup k internet socketu, pevnému disku a podobně
 RAW – Reichsbahnausbesserungswerk – železniční dílny Německých říšských drah, zkratka používaná za 2. světové války a po válce v NDR 

 v kultuře
 Raw (seriál) – irský televizní seriál
 WWE Raw – wrestlingová show, sportovní zábavní televizní pořad v USA
 Raw – společný počet bodů v silovém trojboji

Externí odkazy